Мала Ноче има више значења:

 Мала Ноче (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мала Ноче, Теренатес (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мала Ноче (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мала Ноче (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мала Ноче (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику